Эд О’Нилл (; род. , Янгстаун, Огайо, США) — американский актёр, наиболее известный по ролям Эла Банди в сериале «Женаты… с детьми» и Джея Притчетта в «Американской семейке». Двукратный номинант на «Золотой глобус», трёхкратный номинант на «Эмми».

Биография 
Эдвард О’Нилл Младший родился 12 апреля 1946 года в семье ирландских католиков, в городе Янгстаун, штат Огайо. Мать Эда, Руф Энн Куинлан была домохозяйкой и социальным работником, а отец, Эдвард Филипп О’Нилл работал сталелитейщиком. Помимо Эда, в семье было также две сестры и два брата, которые были младше Эда.

О’Нилл в начале перепробовал множество профессий, сначала Эд был сталелитейщиком, как его отец, затем работал барменом и продавцом подержанных машин. Во время учёбы в Колледже Государственного Университета Янгстауна, Эд успевал изучать искусство, особенно театральное, и историю в Колледже Университета Огайо. Эд любил спорт и первоначально предпочёл играть в американский футбол за университетские команды Университета Огайо и Университета Янгстауна. В 1969 году О’Нилл даже был взят на просмотр в клуб «Питтсбург Стилерз», однако Эда в команду не взяли. После такого неутешительного опыта, Эд решил вернуться к актёрской профессии, в Янгстауне О’Нилл принял участие в прослушивании для одного актёрского агентства. Получив незначительную роль он решил вернуться в Университет Янгстауна. В течение того времени, Эд постоянно играл в местном театре, а также преподавал в Средней школе Урсулайн.

Также Эд имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

В 1977 году Эд решил окончательно посвятить свою жизнь актёрской профессии. Он переехал в Нью-Йорк и довольно долго жил в Имперской Гостинице на 79-й улице. Он получил работу как помощник, которую он называет «худшей работой в мире», и начал пробоваться в местных театрах. Первый актёрский прорыв для О’Нилла случился в 1979 году, когда он был избран на главную роль в бродвейском мюзикле «Нокаут». В 1972 году Эд получил эпизодическую роль в триллере «Избавление», у О’Нилла была только одна реплика в фильме. В 1980 году Эд снялся в фильме Уильяма Фридкина «Разыскивающий», в главной роли которого был Аль Пачино.

Однажды Эд играл роль в сериале «Мыши и Мужчины», после чего ему предложили сыграть в комедийном телесериале «Женаты… с детьми». Начиная с первого эпизода «Женатого… с детьми» в 1987 году, Эд неизменно оставался ведущим актёром этого комедийного сериала. С 1987 по 1997 годы было снято 262 серии. Сериал был 8 раз номинирован на премию «Эмми» и 7 раз на «Золотой глобус».

О’Нил женат на актрисе и танцовщице Кэтрин Русофф, у них двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Университета Огайо
Выпускники Янгстаунского государственного университета